Naucalpan de Juárez es la cabecera municipal de Naucalpan de Juárez, uno de los municipios del Estado de México en México. Es una comunidad urbana y la más poblada del municipio, según el censo del 2020 tiene una población total de 776,220 habitantes. Antiguamente era conocida como San Bartolo Naucalpan.

Referencias 

Localidades del municipio de Naucalpan de Juárez
Localidades del estado de México
Cabeceras municipales del estado de México